Origi est un patronyme d'origine kenyane notamment porté par une famille de footballeurs dont 
 Mike Okoth Origi (né en 1967), joueur de football kényan, naturalisé belge en 2001 ;
 Austin Oduor Origi, joueur de football Kenyan, longtemps capitaine du Gor Mahia, frère de Mike
 Divock Origi (né en 1995), footballeur international belge, fils de Mike ;
 Arnold Otieno Origi (né en 1983), footballeur international kenyan, naturalisé norvégien en 2017, fils d'Austin,  neveu de Mike et cousin de Divock.

Patronyme kényan